Petrosyan ist der Familienname folgender Personen:

Giorgio Petrosyan (* 1985),  armenisch-italienischer Kickboxer
Petros Petrosyan (1968–2012), armenischer Maler
Vardan Petrosyan (* 1959), armenischer Schauspieler, Drehbuchautor und Parodist

Siehe auch
Petrosjan